Neferoe I een Egyptische koningin uit de 11e Dynastie
 Neferoe II een tweede Egyptische koningin uit de 11e Dynastie
 Neferoe III een Egyptische koningin uit de 12e Dynastie
 Neferoere een prinses uit de 18e Dynastie van Egypte